Ариза () — сценический псевдоним Розальбы Пиппы (), итальянской певицы и актрисы.

Написала тексты некоторых своих песен, подписав их своим именем: «Сегодня» (), «Совладение» (), «Радость — это только миг» () и др. Добилась успеха на фестивале в Сан-Ремо (2009) с песней «Искренность» (), которая выиграла приз в номинации «Новые голоса». Одновременно выпускает свой дебютный альбом с таким же названием.

В 2010 году возвращается на фестиваль Сан-Ремо, выступает в категории «Известные певцы» с песней «Маламорено» , главной композицией одноименного альбома. Пробует себя в новом амплуа на телевидении, в программе «Виктор и Виктория» канала LA7.

На фестивале в Сан-Ремо (2012) занимает второе место с песней «Ночь» (). На данный момент её альбомы и синглы разошлись в количестве свыше 165 000 копий.

Примечания 

Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Победители Фестиваля в Сан-Ремо